Raffaellino del Colle, pintor italiano. 
 Raffaellino del Garbo, pintor florentino. 
 Raffaellino da Reggio, pintor italiano.

Veer también 

 Raffaello (desambiguación)